Topònims:
 Saint Petersburg (Florida), ciutat ubicada al comtat de Pinellas a l'estat de Florida.
 St. Petersburg (Pennsilvània), població de l'estat de Pennsilvània.
 Esport: St. Petersburg Open, torneig de tennis professional que es disputa anualment.